Kauzlarich ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Kauzlarich (* 1944), US-amerikanischer Diplomat, Schriftsteller und Geheimdienstanalyst
 Susan M. Kauzlarich (* 1958), US-amerikanische Chemikerin